Ка́коланмяки (, ) — один из семи холмов города Турку, расположенный на западном берегу реки Ауры в VIII районе центральной части города.

История 
Первоначально холм назывался Таллимяки () по расположенным на нём конюшням, принадлежавшим Абоскому замку. С середины XVI века по первому на территории Финляндии деревянному водопроводу в замок поступала питьевая вода из источника, находившегося на холме.

До XVIII века на холме также располагалось кладбище для жителей замка.

В XVII—XVIII веках на холме располагалась психиатрическая лечебница.

В XIX веке холм стал известен строительством на нём комплекса зданий городской тюрьмы, которая в 2007 году была выведена за пределы города Турку. Сами тюремные постройки заплонировано реконструировать под жильё в период 2018—2020 годов.

Примечания

Ссылки 
 Kakolanmäki

Холмы Турку